Hautvillers – comune francese nella regione della Champagne-Ardenne
 Hautvillers-Ouville – comune francese nella regione della Piccardia